

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Dębsko – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Dębsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Dębsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek 
 Dębsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski